Als Heraklesstatue werden bezeichnet:

 Heraklesstatue aus Dura Europos, ausgestellt in der Yale University Art Gallery
 Herkules Farnese, antike Skulptur, ausgestellt im Archäologischen Nationalmuseum Neapel
 Herkules mit der Schlange, antike Skulptur, ausgestellt im Kapitolinischen Museum
 Herakles und Telephos als Kind, antike Skulptur, ausgestellt in den Vatikanischen Sammlungen
 Herakles and Telephos, antike Skulptur, ausgestellt im Louvre MR219
 Herkules (Kassel), Kupferstatue des griechischen Halbgottes Herakles (lateinisch Hercules, eingedeutscht Herkules) im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel
 Lansdowne Herakles, antike Skulptur, ausgestellt in der Getty Villa, Gallery 108
 Marmorstatue eines bärtigen Herkules, antike Skulptur, ausgestellt in The Met Fifth Avenue
 Marmorstatue eines jugendlichen Herkules, antike Skulptur, ausgestellt in The Met Fifth Avenue
 Herakles von Bisutun, in den Fels gehauene Skulptur, im heutigen Iran
 Statue des Herakles aus Seleukia

Heraklesstatuen
Herakles